Агва Насида има више значења:
 Агва Насида (Пантепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Агва Насида (Искатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агва Насида (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агва Насида (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику